Carl Wernicke (1848–1905), niemiecki psychiatra 
 Christian Wernicke (1661–1775), niemiecki poeta
 Eva-Maria Wernicke (ur. 1953), niemiecka saneczkarka
 Herbert Wernicke (1946–2002), niemiecki reżyser operowy